Horodyszcze Wielkie – szczyt górski na Ukrainie
 Horodyszcze Wielkie – wieś na Białorusi
 Horodyszcze Wielkie – wieś na Ukrainie